Эган () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эган, Эдмунд (1851—1901) — венгерский экономист, общественный деятель, филантроп, специалист по организации сельского хозяйства в Закарпатье.

См. также 
 Иган